Ruse steht für:

 Ruse, mögliche Schreibweise der bulgarischen Stadt Russe, siehe Russe (Stadt) bzw. Oblast Russe

Ruse ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Ruse (1614–1678), niederländischer Rechtsgelehrter, siehe Albertus Rusius
 Elena-Gabriela Ruse (* 1997), rumänische Tennisspielerin
 Harold Stanley Ruse (1905–1974), britischer Mathematiker
 Henrik Ruse (1624–1679), holländischer Festungsbaumeister
 James Ruse (1759–1837), Sträfling, Landeigentümer, Pionier Australiens
 Michael Ruse (* 1940), US-amerikanischer Wissenschaftsphilosoph und Wissenschaftshistoriker
 Paul W. Ruse, US-amerikanischer Politiker

Ruše steht für:
 Ruše, Gemeinde in der Region Štajerska in Slowenien

RU-SE steht für:
 , ISO-3166-2-Code der russischen Republik

R.U.S.E. steht für:
 R.U.S.E., Computerspiel der Firma Ubisoft, das im Zweiten Weltkrieg spielt

Siehe auch:
 Russe
 Rouse

Abkürzung